Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Juan Pablo Guzmán che hanno battuto in finale Bart Beks e Michael Quintero 7-65, 6-3.

Teste di serie

 Brian Dabul /  Juan Pablo Guzmán (Campioni)
 Luis Horna /  Fernando Vicente (primo turno)

 Hugo Armando /  Martín Vilarrubi (quarti di finale)
 Bruno Echagaray /  Leonardo Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2007